Georg Friedrich Hildebrandt – chimico, anatomista e farmacista tedesco
 Hans-Georg Hildebrandt – generale tedesco
 Johann Lucas von Hildebrandt – architetto austriaco
 Johann Maria Hildebrandt – esploratore e botanico tedesco